Четтон () — многозначный термин.

Фамилия 
 Четтон, Эдуард — французский биолог.
 Четтон, Шарлотта — британская актриса.
 Четтон, Уолтер — английский теолог, философ.
 Четтон, Хэрри — ирландский футболист.

Топоним 
 Четтон — невключённая территория в округе Адамс (штат Иллинойс, США).
 Четтон — посёлок в графстве Нортумберленд (Англия).